El topónimo gallego Feal puede referirse a:

en la provincia de La Coruña 
 O Feal (Laraje), lugar de la parroquia de Laraxe, en el municipio de Cabanas;
 O Feal (Salto), lugar de la parroquia de Santa Cruz del Salto, en el municipio de Cabanas;
 Feal (Cerdido), lugar de la parroquia de La Barquera, en el municipio de Cerdido;
 Feal (Fene), lugar de la parroquia de Magalofes, en el municipio de Fene;
 O Feal (Irijoa), lugar de la parroquia de Mántaras, en el municipio de Irixoa;
 O Feal (Laracha), lugar de la parroquia de Cabovilaño, en el municipio de A Laracha;
 O Feal (Mellid), lugar de la parroquia de Abeancos, en el municipio de Melide;
 Feal (Monfero), lugar de la parroquia de Vilachá, en el municipio de Monfero;
 O Feal (Noya), lugar de la parroquia de Obre, en el municipio de Noia;
 Feal (Ribadulla), lugar de la parroquia de San Mamede de Ribadulla, en el municipio de Vedra;

en la provincia de Lugo 
 O Feal (Castro de Rey), lugar de la parroquia de Pacios, en el municipio de Castro de Rey;
 O Feal (Germade), lugar de la parroquia de Candamil, en el municipio de Xermade;

en la provincia de Orense 
 Feal (Orense) (Feal de Ansemil), lugar de la parroquia de Ansemil, en el municipio de Celanova.

en la provincia de Pontevedra 
 Feal (Pontevedra), lugar de la parroquia de Parada de Achas, en el municipio de A Cañiza;
 O Feal (Pontevedra), lugar de la parroquia de Sobradelo, en el municipio de Vilagarcía de Arousa.